Wysoka může být

1. Sídlo nebo oblast:

 Wysoka – město ve gmině Wysoka, okres Piła, Polsko
 Wysoka (okres Hlubčice) – vesnice ve gmině Branice, okres Głubczyce, Polsko
 Wysoka Dubrawa – německy Hohendubrau, je obec v Horní Lužici v Sasku v Německu 
 Wysoka (Gdaňsk) – Osowa, část města Gdaňsk, Polsko
Wysoka (Gdynia) – Wielki Kack, část města Gdyně, Polsko
Wysoka (gmina Bobowo) –vesnice, Pomořské vojvodství, Polsko
Wysoka (gmina Boleszkowice) – vesnice, Západopomořanské vojvodství, Polsko
Wysoka (gmina Kobierzyce) – vesnice, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
Wysoka (gmina Łazy)  – vesnice, Slezské vojvodství, Polsko
Wysoka (gmina Przemków) – vesnice, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
Wysoka (gmina Smołdzino) – vesnice, Pomořské vojvodství, Polsko
Gmina Wysoka, městská a vesnická gmina, okres Piła, Polsko
další v Polsku

2. Hora:

 Wysoka kopa – nejvyšší hora Jizeských hor, Polsko
 Wysoka (Skały Rzędkowickie) – skalní věž, Skały Rzędkowickie, Slezské vojvodství, Polsko
3. Jeskyně:
Jaskinia Wysoka za Siedmioma Progami – nazývaná také Jaskinia Wielka Wysoka, Západních Tatry, Polsko